Das Internationaux de Strasbourg 2012 war ein Frauen-Tennisturnier der WTA-Tour 2012 in Straßburg (Frankreich). Das Turnier dauerte vom 21. bis zum 26. Mai 2012. Das WTA Straßburg ist ein Turnier der Kategorie International und wird auf Sand ausgetragen. Zeitgleich zum Straßburger Turnier fand das Open de Bruxelles 2012 (WTA Kategorie Premier) statt. Außerdem begannen am 23. Mai die Qualifikationen zu den French Open 2012.

Das Turnier hat Francesca Schiavone aus Italien gewonnen. Im Vorjahr gewann Andrea Petković, die in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnte. Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen. Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen Sabine Lisicki, Mona Barthel und Tamira Paszek teil.

Im Doppel setzten sich Wolha Hawarzowa und Klaudia Jans-Ignacik durch.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
2012